Pietrari (Dâmbovița) ;
 Pietrari (Vâlcea) ;